Ventosilla es un topónimo que puede referirse a:

En España 

 Ventosilla (Burgos), localidad del municipio de Gumiel de Mercado, provincia de Burgos.
 Ventosilla (Jaén), localidad del municipio de Jaén, provincia de Jaén.
 Ventosilla de la Tercia, localidad del municipio de Villamanín, provincia de León.
 Ventosilla y Tejadilla, municipio en la provincia de Segovia.
 Ventosilla (Segovia), localidad del municipio de Ventosilla y Tejadilla, provincia de Segovia.
 Ventosilla de San Juan, localidad del municipio de Renieblas, provincia de Soria.